Patrycja Hojnisz (ur. 12 października 1987 w Chorzowie) – polska biathlonistka, medalistka mistrzostw Polski, uczestniczka mistrzostw świata juniorów w biathlonie w Ruhpolding i pięciokrotna uczestniczka mistrzostw Europy w biathlonie, gdzie startowała bez większych sukcesów.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy

Uniwersjada

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Zobacz też 
 Monika Hojnisz

Bibliografia 
 

Ludzie urodzeni w Chorzowie
Biathloniści AZS-AWF Katowice
Polskie biathlonistki
Urodzeni w 1987